Cans peut faire référence à :

Patronyme 
 Daniël Cans (1801-1889), homme politique belge.
 Joacim Cans (1970-), membre du groupe de rock HammerFall.
 Roger Cans (1945-2018), journaliste et écrivain français.

Toponyme 
 Cans-et-Cévennes, commune nouvelle française située dans le département de la Lozère.

Divers 

 Les Mini-cans (Mini-con dans la version originale) sont une sous-espèces de Transformers.
 Montana Cans, entreprise allemande fabriquant des bombes de peinture et du matériel pour les graffitis.
 Alice Cans the Cannibals, court métrage de la série Alice Comedies (1925).
 Campbell's Soup Cans, œuvre d'art créée en 1962 par Andy Warhol.

Homonymie de patronyme